Al-Murabitun steht für:
 al-Murabitun (Sufismus), eine in den 1970er-Jahren gegründete Sufi-Gruppe
 Almoraviden, eine marokkanische Berberdynastie
 Murabitun-Miliz (Libanon), eine nasseristische Miliz im libanesischen Bürgerkrieg
 Murabitun-Miliz (Westafrika), eine islamistische Miliz in Mali, Niger und Libyen